Tisza László (18. század)
 Tisza László (1765–1831) császári és királyi kamarás, földbirtokos, főjegyző és országgyűlési követ 
 Tisza László (1829–1902) politikus, országgyűlési képviselő, Tisza Lajos (politikus, 1798–1856) fia
 Tisza László (1907–2009) fizikus
 Tisza László bankár, az OTP vezérigazgatója, MLSZ-elnök